|-
| (58601) 1997 TW18||||7 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58602) 1997 TG25||||11 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (58603) 1997 TM25||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58604) 1997 TT26||||15 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 58605 Liutungsheng||||8 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58606) 1997 TF27||||4 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 58607 Венцель (Wenzel)||1997 UL||19 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| 58608 Ґерольдріхтер (Geroldrichter)||1997 UY||22 жовтня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (58609) 1997 UZ1||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58610) 1997 UN3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58611) 1997 UC4||||17 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58612) 1997 UA5||||21 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58613) 1997 UN7||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58614) 1997 UO7||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58615) 1997 UP13||||23 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58616) 1997 UT17||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58617) 1997 UC21||||31 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58618) 1997 UU21||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (58619) 1997 UF22||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58620) 1997 UG22||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58621) 1997 UR23||||27 жовтня 1997||Станція Андерсон-Меса||Браян Скіфф
|-
| 58622 Setoguchi||1997 VU||2 листопада 1997||Яцука||Хіросі Абе, Сейдай Міясака
|-
| (58623) 1997 VZ1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58624) 1997 VC2||||1 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58625) 1997 VE2||||1 листопада 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате, Кадзуро Ватанабе
|-
| (58626) 1997 VF5||||1 листопада 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда, Хіроші Канеда
|-
| 58627 Rieko||||8 листопада 1997||Астрономічна обсерваорія Аокі||Масакацу Аокі
|-
| (58628) 1997 VP7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58629) 1997 VL8||||1 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58630) 1997 WC||1997 WC||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58631) 1997 WE2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58632) 1997 WM2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58633) 1997 WY2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58634) 1997 WF3||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58635) 1997 WQ6||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58636) 1997 WQ13||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58637) 1997 WT14||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58638) 1997 WA17||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58639) 1997 WZ17||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58640) 1997 WH18||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58641) 1997 WX20||||29 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58642) 1997 WL24||||25 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58643) 1997 WO25||||28 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58644) 1997 WU31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58645) 1997 WT33||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58646) 1997 WD35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58647) 1997 WW35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58648) 1997 WZ36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58649) 1997 WL38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58650) 1997 WR39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58651) 1997 WL42||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58652) 1997 WD43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58653) 1997 WV45||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58654) 1997 WA48||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58655) 1997 WU49||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58656) 1997 WT50||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58657) 1997 WG54||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58658) 1997 WY57||||27 листопада 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (58659) 1997 WZ57||||27 листопада 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (58660) 1997 XR||1997 XR||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58661) 1997 XU||1997 XU||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58662) 1997 XJ2||||3 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58663) 1997 XZ10||||9 грудня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| 58664 IYAMMIX||||21 грудня 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (58665) 1997 YO1||||19 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58666) 1997 YJ2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58667) 1997 YS2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (58668) 1997 YJ3||||17 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58669) 1997 YF5||||20 грудня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (58670) 1997 YA6||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 58671 Diplodocus||||25 грудня 1997||Обсерваторія Джорджа||Синтія Ґустава, К. Рівік
|-
| 58672 Реміґіо (Remigio)||||28 грудня 1997||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі
|-
| (58673) 1997 YA9||||25 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58674) 1997 YG12||||21 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58675) 1997 YD14||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58676) 1997 YN16||||31 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (58677) 1997 YJ17||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58678) 1997 YE18||||24 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 58679 Brenig||1998 AH||1 січня 1998||Борнгайм||Н. Ерінг
|-
| (58680) 1998 AO5||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58681) 1998 AJ7||||5 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 58682 Альонасолсова (Alenasolcova)||||10 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (58683) 1998 AJ10||||15 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58684) 1998 AA11||||2 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58685) 1998 BP||1998 BP||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58686) 1998 BB1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58687) 1998 BJ3||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58688) 1998 BJ4||||21 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (58689) 1998 BY9||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58690) 1998 BP10||||27 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58691) 1998 BG14||||24 січня 1998||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі||Астрономічна обсерваторія Монте-Візеджі
|-
| (58692) 1998 BF17||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58693) 1998 BG25||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58694) 1998 BQ25||||27 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58695) 1998 BJ26||||28 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58696) 1998 BW26||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58697) 1998 BL27||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58698) 1998 BE31||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58699) 1998 BK42||||26 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58700) 1998 BQ42||||18 січня 1998||Коссоль||ODAS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

58600